San Ignacio de Velasco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 San Ignacio de Velasco (plaats), een plaats in deze gemeente